52-й чемпионат Греции прошёл в Афинах с 28 ноября по 6 декабря 2002 года.

 Категория: 8-я (средний рейтинг: 2446).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Греции по шахматам
2002 год в шахматах
Ноябрь 2002 года
Декабрь 2002 года
Спорт в Греции в 2002 году